Gleschendorf ist der Name zweier Ortsteile in Schleswig-Holstein

 Gleschendorf (Scharbeutz), Ortsteil der Gemeinde Scharbeutz im Kreis Ostholstein
 Ortsteil der Gemeinde Tröndel im Kreis Plön